Bloomville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bloomville (New York)
 Bloomville (Ohio)
 Bloomville (South Carolina)
 Bloomville (Wisconsin), im Lincoln County